Prosetín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Prosetín (okres Chrudim)
 Prosetín (okres Žďár nad Sázavou)